L’Esterre steht für Orte in Grenada:
 L’Esterre (Carriacou) in der L’Esterre Bay
 L’Esterre (Saint Andrew) im Parish Saint Andrew